Ritzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ritzmann (* 1972), deutscher Politiker (FDP), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Constantin Ritzmann (* 1979), deutscher American-Football-Spieler in der NFL
 Franz Ritzmann (1929–2018), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler
 Horst Ritzmann (1928–2010), deutscher Rechtsanwalt und Bankier
 Iris Ritzmann (* 1962), Schweizer Medizinhistorikerin
 Jakob Ritzmann (1894–1990), Schweizer Maler
 Leonardo Ritzmann (* 1989), schweizerischer Sänger brasilianischer Abstammung
 Martin Ritzmann (1919–1984), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Mathias Ritzmann (* 1969), deutscher Tiermediziner und Hochschullehrer
 Michael Ritzmann (* 1982), deutscher Gegenwartskünstler
 Walter Ritzmann (* 1947), Schweizer Autor, Fotograf, Maler und Unternehmer